Айнское:

 Айнское — село в Томаринском городском округе Сахалинской области России.
 Айнское — лагунное озеро на острове Сахалин, в Томаринском городском округе Сахалинской области России.